Цибеу () — власна назва.

Топоніми

Цибеу — село в Сучавського повіту, Румунія.
 Цибеу — річка в Сучавському повіті, Румунія.